Афшар — тюркское племя и субэтническая группа азербайджанцев.
 Афшар — район Кабула.
 Афшариды — иранская династия.
 Кох-и Афшар — возвышенность в Кабуле.
 Афшар, Ирадж (1925—2011) — иранский историк, исследователь текстов рукописей, библиограф, корректор, библиотекарь, иранист и профессор университета.
 Афшар, Эсин (1936—2011) — турецкая певица.

Другое:
 
 Авшар — село в Азербайджане.
 Авшар — город в Армении.
 Авшар, Хюлья (род. 1963) — турецкая актриса.